Австрийская Бундеслига 1987/1988 () — 77-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 21 июля 1987 года и закончился 7 июня 1988 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1987/1988 на rsssf.com 

1987/1988
Спорт в Австрии в 1987 году
Спорт в Австрии в 1988 году
Австрия
Австрия